Marianna Longa (ur. 26 kwietnia 1979 w Tirano) – włoska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata seniorów i juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Marianna Longa pojawiła się 14 grudnia 1996 roku w Argentière, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajęła 26. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 1997 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Canmore, gdzie zwyciężyła w sztafecie i była dziewiąta w biegu na 5 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden zdobyła brązowy medal na tym samym dystansie, a w biegu na 15 km stylem dowolnym była siódma.

W Pucharze Świata zadebiutowała 17 marca 2000 roku w Bormio, gdzie zajęła 39. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym. Pierwsze punkty wywalczyła blisko rok później - 1 lutego 2001 roku w Asiago zajęła dwudzieste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pięciokrotnie stawała na podium zawodów PŚ, pierwszy raz dokonała tego 17 stycznia 2009 roku w Whistler, gdzie była druga w biegu łączonym na 15 km. W biegu tym wyprzedziła ją tylko Justyna Kowalczyk, a trzecie miejsce zajęła kolejna Włoszka, Arianna Follis. Trzynaście dni później zwyciężyła w biegu na 10 km stylem dowolnym w Rybińsku, a 14 lutego 2009 roku w Valdidentro była druga w biegu na 10 km klasykiem. W trzech z ośmiu etapów piątej edycji Tour de Ski Longa stawała na najniższym stopniu podium: 1 stycznia w Oberhofie (10 km klasykiem), 6 stycznia w Toblach (15 km stylem dowolnym) oraz 8 stycznia 2011 roku w Val di Fiemme (10 km klasykiem). W klasyfikacji końcowej cyklu dało jej to trzecie miejsce, za Kowalczyk oraz Therese Johaug z Norwegii. Ostatni raz na podium stanęła 4 lutego 2011 roku w Rybińsku, gdzie była druga w biegu łączonym. Najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej osiągnęła w sezonie 2008/2009, który ukończyła na szóstej pozycji, a w klasyfikacji biegów dystansowych była trzecia za Polką oraz Aino-Kaisą Saarinen z Finlandii.

W 2002 roku brała udział w igrzyska olimpijskich w Salt Lake City, gdzie była między innymi szósta w sztafecie oraz dwudziesta w biegu na 10 km klasykiem. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Val di Fiemme była jedenasta w biegu na 15 stylem klasycznym i ponownie szósta w sztafecie. Kolejną dużą imprezą w jej karierze były dopiero mistrzostwa świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie Włoszki z Longą w składzie znów były szóste w sztafecie, a indywidualnie była między innymi ósma w biegu łączonym na 15 km. Największe sukcesy osiągnęła podczas mistrzostw świata w Libercu w 2009 roku, gdzie zdobyła dwa medale. W biegu na 10 km techniką klasyczną była druga za Saarinen, a przed Kowalczyk, a razem z Arianną Follis zdobyła także brązowy medal w sprincie drużynowym. Na tych samych mistrzostwach była czwarta w biegu łączonym na 15 km, przegrywając walkę o podium z Saarinen. W 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jej najlepszymi wynikami były czwarte miejsce w sztafecie i siódme w biegu łączonym. Blisko medalu była również na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata w Oslo. Longa była tam czwarta w sprincie drużynowym i sztafecie, a indywidualnie zajęła piąte miejsce w biegu łączonym, siódme na 10 km klasykiem oraz ósme na dystansie 30 km techniką dowolną.

W 2011 roku postanowiła zakończyć karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 85.
 sezon 2001/2002: 80.
 sezon 2002/2003: 51.
 sezon 2003/2004: 55.
 sezon 2004/2005: 69.
 sezon 2006/2007: 19.
 sezon 2007/2008: 34.
 sezon 2008/2009: 6.
 sezon 2009/2010: 9.
 sezon 2010/2011: 7.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Marianna Longa na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1979
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy